hrabstwo Blount (ang. Blount County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Blount (ang. Blount County) w USA, w stanie Tennessee